Anser — gênero de aves pertencente à família Anserinae
 Anser ou Alpha Vulpeculae — estrela na constelação de Vulpecula

Desambiguações de biologia
Desambiguações de astronomia